Ferd. kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Christian Frederic Ferdinandsen
 Carl Christian Frederic k Ferdinandsen

Robotskapade auktorsförkortningar